Phoenix Club bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Phoenix Club (Indiana), ID-Nr. 83000108
 Phoenix Club (Ohio), ID-Nr. 80003073